borówka (Vaccinium) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Borówka – część miasta Głowno
 Borówka – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Borówka – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice
 Borówka – część wsi Białka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Borówka – część wsi Ołpiny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny

Cieki w Polsce 
 Borówka – potok, dopływ Granicznika, dopływu Kaczej
 Borówka – potok, dopływ Iłownicy
 Borówka – potok, dopływ Tatyny
 Borówka – struga, dopływ Rykolanki

Miejscowości na Ukrainie 
Borówka (ukr. Борівка) – wieś na Ukrainie w rejonie czerniwieckim, obwodu winnickiego

Miejscowości na Białorusi 
Borówka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Borówka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
Borówka  – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
Borówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze.

Miejscowości na Litwie 

 Borówka – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.
 Borówka – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.
 Borówka – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.
 Borówka – dawna wieś, zaścianek i koszarka kolejowa na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.

Inne 

 Borówka – skała w miejscowości Żurowa na Pogórzu Ciężkowickim

Przypisy

Zobacz też 
 Borówki